William King peut désigner :
 William King (1650-1729), archevêque anglican de Dublin de 1702 à 1729 ;
 William King (1663-1712), poète anglais ;
 William King (1768-1862), gouverneur du Maine ;
 , gouverneur de Floride ;
 William King (1786-1865), médecin britannique, pionnier du mouvement coopératif ;
 William King (1805-1893), noble britannique, mari de Ada Lovelace ;
 William King (1809-1886), géologue ayant défini l'homme de Néandertal ;
 William King (1812-1895), pasteur canadien ;
 William King (1930-2020), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
  (1949-), musicien américain (Commodores) ;
 William King (1959 - ), écrivain britannique de science-fiction ;

aussi
 William Rufus DeVane King (1786-1853), treizième vice-président des États-Unis ;
 William Smith King (1828-1900), élu du Minnesota à la Chambre des Représentants ;
 William Henry King (1863-1949), sénateur de l'Utah ;
 William Lyon Mackenzie King (1874-1959), premier ministre du Canada ;
 William King Sebastian (1812-1865), sénateur de l'Arkansas ;
 William King Gregory (1876-1970), paléontologue américain.